Хейделберх (, устаревшее произношение Хайдельберг) — название двух населённых пунктов в ЮАР, названных в честь немецкого города Хайдельберг:

 Хейделберх (Гаутенг)

См. также

Примечания